Southern League 1895–96 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 20 hold, der var opdelt i to divisioner med hver 10 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Millwall Athletic FC, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Resultater

Division One

Division Two

Testkampe 
De tre lavest placerede hold i Division One spillede testkampe mod de tre bedst placerede hold i Division Two om op- og nedrykning mellem divisionerne. Wolverton LNWR FC og Sheppey United FC blev oprykket efter testkampene, mens deres modstandere blev rykket ned i Division Two. Clapton FC forblev i Division One men forlod imidlertid senere ligaen, og så blev nedrykningen af Royal Ordnance Factories FC annulleret.

Udvidelse af ligaen 
Efter sæsonen blev følgende tre nye hold valgt ind i Division One:
 Gravesend United FC
 Northfleet FC
 Tottenham Hotspur FC
Følgende otte nye hold blev valgt ind i Division Two:
 1st Coldstream Guards FC
 Dartford FC
 Freemantle FC
 Royal Engineers Training Battallion FC
 Southall FC
 Warmley FC
 West Herts FC
 Wycombe Wanderers FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896